Brachyolene är ett släkte av skalbaggar. Brachyolene ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Brachyolene